Бисхар — фамилия. Известные носители:
 Бисхар, Ари
 Бисхар, Йоп